Carl Eduard Niese ist der Name folgender Personen:

* Carl Eduard Niese senior (1804–1882), deutscher Theologe
 Carl Eduard Niese junior (1837–1890), deutscher Pädagoge